Zink (element), een scheikundig element en metaal
 Zink (muziekinstrument), een blaasinstrument
 Zink (orgelregister), een orgelregister, dat dit blaasinstrument nabootst
 Zink (vuurwerkmerk), een Duits vuurwerkmerk
 Zink (album), een muziekalbum uit 1998 van Bloem de Ligny

Zie ook
 Zinken (verschillende betekenissen)